

Classifica

Play-off

Verdetti 
 Campione del Regno Unito:   (1º titolo)

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004